Le siège de Chartres peut faire référence  : 
 au siège de Chartres (911), consécutif à une expédition viking menée par Rollon ;
 au siège de Chartres (1360), par Édouard III d'Angleterre pendant la guerre de Cent Ans ;
 au siège de Chartres (1568), par Louis  de Bourbon-Condé pendant la deuxième guerre de Religion ;
 au siège de Chartres (1591), par Henri IV pendant la huitième guerre de Religion.

Articles connexes 
 Fortifications de Chartres

Chartres
Chartres